LSD peut faire référence à :

Sciences 
 LSD (N,N-diéthyllysergamide), un psychotrope hallucinogène ;
 Lobe supérieur droit, du poumon en pneumologie ;
 Langage symbolique didactique, un ancêtre du langage de programmation LSE ;
 Limited-slip differential, ou différentiel à glissement limité (autobloquant), dispositif mécanique utilisé plus particulièrement sur les automobiles.

Musique 
 Lucy in the Sky with Diamonds, une chanson de 1967 des Beatles parlant supposément du LSD (le psychotrope) ;
 La Souris Déglinguée, un groupe de rock français.
 LSD, un supergroupe fondé en 2018.
 LSD, premier album studio de ce groupe (2019).
 L$D, un single du rappeur A$AP Rocky sorti en 2015.

Transports 
 Creech Army Air Field, à Lexington dans le Kentucky aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Landing Ship Dock, un navire d'assaut amphibie, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

Divers 

 Little Sandy Desert, selon l'Interim Biogeographic Regionalisation for Australia ;
 Ligue des sociaux-démocrates de Hong Kong, un parti politique ;
 Licencié en sciences dentaires, en Belgique ;
 LSD, un jeu vidéo.

Code